Cicadas (Sagalaherang), een plaats in Indonesië
Cicadas (Cisolok), een plaats in Indonesië
Cicadas (Binong), een plaats in Indonesië
Cicadas (Jatiwangi), een plaats in Indonesië
Cicadas (Babakancikao), een plaats in Indonesië
Cicadas (Gunung Putri), een plaats in Indonesië
Cicadas (Rongga), een plaats in Indonesië
Cicadas (Ciampea), een plaats in Indonesië